Шимків — українське прізвище. Відомі носії:

 Шимків Катерина Володимирівна ( 25 липня 1992, м. Чортків) — українська співачка, працює в жанрі поп-музики.
 Шимків Дмитро Анатолійович ( 28 вересня 1975, м. Львів) — український політик і топ-менеджер у сфері інформаційних технологій, заступник глави Адміністрації Президента України, державний службовець третього рангу, екс-генеральний директор «Майкрософт Україна».
 Шимків Назарій Петрович (1991—2023) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя (посмертно).
 Шимків Петро Михайлович ( 20 січня 1963, хут. Хрипки с. Покропивна Козівського району Тернопільської області) — український фольклорист, краєзнавець і громадський діяч.

Українські прізвища
Прізвища на -ів